Gađi este un sat din comuna Cetinje, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Gađi pe Wikimapia
 Gađi Map — Satellite Images of Gađi (Maplandia)

Localități din comuna Cetinje